Muckle Skerry ist der Name folgender schottischen Inseln:

 Muckle Skerry (Orkney)
 Muckle Skerry (Shetland)